Aqualin ist
 eine Alternativbezeichnung für die Chemikalie Acrolein
 der Name eines Spiels von Marcello Bertocchi, siehe Aqualin (Spiel)